Shillington (Bedfordshire), een plaats in het Engelse Bedfordshire
 Shillington (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania